Станом на січень 2014 року в Бучачі було 105 вулиць.

Наступний перелік вулиць Бучача складений за картографічною план-схемою і потребує перевірки за документами міської ради.

Примітки

Джерело 
 План-схема міста Бучача